«Красные маки на Монте-Кассино» () — польская песня, посвящённая штурму монастыря Монте-Кассино силами Второго польского корпуса и пользующаяся чрезвычайной популярностью в Польше.

Авторы 
 Музыка: Альфред Шютц (Alfred Schütz, 1910—1999)
 Слова: Феликс Конарский (Feliks Konarski, 1907—1991)

История создания

Исторический фон 
На рубеже 1943—1944 годов Второй польский корпус под командованием генерала Андерса был переброшен с Ближнего Востока в Италию, где принял участие в боях по прорыву линии Густава, прикрывавшей Рим с юга. Ключевым пунктом немецких укреплений был монастырь бенедиктинцев Монте-Кассино на одноимённой горе. Монастырь был совершенно разрушен американской авиацией, но это однако не помешало немецким парашютистам защищать его с большим упорством.

Три штурма монастыря, предпринятые союзниками, оказались безуспешными. В мае 1944 г. начался новый, четвёртый штурм. По просьбе генерала Андерса, польские части были поставлены на решающем направлении — против самого монастыря. Первая польская атака, кровопролитная, но не увенчавшаяся особым успехом, состоялась 11 мая. 17 мая атаки возобновились. Ночью немцы вывели войска из монастыря из-за угрозы обхода с тыла, и в 9-50 18 мая разведчики 12-го полка подольских улан подняли над монастырём национальный польский флаг. В боях под Монте-Кассино 2-й Польский корпус потерял 924 человека убитыми и 4199 ранеными, что составляло более 10 % численности корпуса и треть всех его потерь за войну.

Создание песни 
Поздно вечером 17 мая Феликс Конарский с Театром Солдата Польского вернулся с выступления в Кампобассо, где квартировал театр. По собственному рассказу, он не мог заснуть и сидел у окна, глядя на отблески канонады и думая о происходящей у Монте-Кассино битве. Мысленно он сравнивал гитлеровцев с крысами, засевшими среди облаков, и из этого сравнения родилось начало песни: «Ты видишь эти руины на вершине? Там враг твой укрылся, как крыса…» Конарский набросал первый куплет и припев и в три часа ночи разбудил своего приятеля Альфреда Шютца, который в течение полутора часов написал мотив. Утром стало известно о падении Монте-Кассино, и Конарский сочинил второй куплет. Когда же театр выехал на позиции, Конарский увидел по дороге солдатскую могилу — крест, перевязанный белой лентой, с букетом маков в снарядной гильзе. Он тут же на нотной бумаге написал третий куплет: «Ты видишь этот ряд белых крестов…». На следующий день, 19 мая, у подножия горы Монте-Кассино Театр Солдата Польского впервые исполнил песню; пел Гвидон Боруцкий. Первую запись песни в том же году осуществил другой певец, Адам Астон.

Четвёртый куплет был написан на встрече ветеранов под Монте-Кассино к 25-летию битвы, в мае 1969 г. Он менее известен и часто опускается.

Запрет в социалистической Польше 
В Социалистической Польше песня «Червоны маки на Монте-Кассино» была запрещена, но пользовалась популярностью. Её запись распространялась нелегально.

Текст песни

Отражение песни в русской культуре 
Аллюзии на «Красные маки на Монте Кассино» присутствуют в стихотворении Иосифа Бродского «Песенка» (1960) («Помнят только вершины Да цветущие маки, Что на Монте-Кассино Это были поляки») и в «Балладе о вечном огне» Александра Галича («Маки, маки на Монте-Кассино! Как мы падали в эти маки!»).

Фонограммы песни

См. также 
 Баллада о трёх солдатах
 Красный мак (символ)

Ссылки 
 «Красные маки на Монте-Кассино» — на сайте a-pesni.org
 Monografia «Czerwonych maków» — hymnu IX LO w Szczecinie
 Piosenki z plecaka Helenki,, Феликс Конарский (Ref-Ren), Рим, 1946.

Песни Второй мировой войны
Польша во время Второй мировой войны
Песни 1944 года
Культура Польши
Песни Польши
1944 год в Италии
Битва под Монте-Кассино